Чемпионат Германии по футболу 2006/07 (Бундеслига) стартовал 11 августа 2006 года матчем между «Баварией» и «Боруссией».

Сезон 2005/06 прибывшие и выбывшие 
Три команды из 2-й бундеслиги, прибывшие в бундеслигу по результатам прошлого сезона:
 Бохум (чемпион)
 Алемания (вице-чемпион)
 Энерги

Три команды вылетевшие во 2-ю бундеслигу :
 Кайзерслаутерн
 Кёльн
 Дуйсбург

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты

Бомбардиры

Цифры и факты 
 Пятый титул «Штутгарта». Победив в последнем туре «Энерги» — 2:1, «Штутгарт» обеспечил себе 5-й титул чемпиона бундеслиги в истории клуба. По этому показателю Штутгарт догнал мёнхенгладбахскую «Боруссию».
 Лучший бомбардир. С 20 голами Теофанис Гекас стал первым греком, которому удалось стать лучшим бомбардиром бундеслиги. В гонке бомбардиров нападающий «Бохума» обогнал таких форвардов, как Рой Макай («Бавария») и Александр Фрай («Боруссия» Д), забившие в ворота соперников по 16 мячей.
 Победные серии. Победная серия, состоящая из 8 игр, привела «Штутгарт» к чемпионству. Этот результат далёк от того, который в 2005 году продемонстрировала «Бавария», выиграв с 19 марта по 17 сентября 15 матчей подряд.
 «Бавария». Впервые за 10 лет не получила путёвку в Лигу чемпионов. Не помогло команде и возвращение на пост главного тренера Оттмара Хитцфельда, сменившего Феликса Магата.
 После 20 игр «Гамбург» шёл на последнем месте с 15 очками (1 победа, 12 ничьих и 7 поражений), но в последующих 14 матчах смог набрать 30 очков (9 побед, 3 ничьих и 2 поражения), что позволило клубу занять 7-е место и попасть в Кубок Интертото.
 В последних 8 играх ахенская «Алемания» набрала только 1 очко и вылетела заняв 17-е место(перевод)

Ссылки 
 Сайт федерации футбола Германии
 Сайт Бундеслиги

2006
Футбол в Европе в 2006 году
Футбол в Европе в 2007 году
Спорт в Германии в 2006 году
Спорт в Германии в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007